Спринчан — фамилия.

Известные носители:
 Спринчан, Аксана (род. 1973) — белорусская писательница и поэтесса.
 Спринчан, Владимир Иванович (род. 1957) — российский дипломат.

См. также 
 Спрынчан, Бронислав Петрович (1928—2008) — белорусский советский писатель.